Габриэльсен — фамилия. Известные носители:

 Габриэльсен, Рубен (род. 1992) — норвежский футболист, защитник клуба «Мольде».
 Габриэльсен, Хольгер (1896—1955) — датский актёр и режиссёр.